Maysville, census-designated place située en Arkansas ;
 Maysville (Caroline du Nord) ;
 Maysville (Géorgie) ;
  ;
  ;
 Maysville (Iowa) ;
 Maysville (Kentucky) ;
 Maysville (Missouri) ;
 Maysville, ville située en Oklahoma.